Грк может означать:

Топоним 
 Босния и Герцеговина
 Грк — село в общине Брод Республики Сербской.

 Хорватия 
 Грк — село на острове Корчула.

Прочее 
 Грк () — пёс, главный герой серии книг .
  — один из сортов белого винограда, произрастающий на хорватском острове Корчула.

См. также 
 GRK